Марек Крейчи (; 20 ноября 1980 — 26 мая 2007) — словацкий футболист, играл на позиции нападающего.

Карьера 
Марек Крейчи родился в Братиславе, начал свою футбольную карьеру в местном клубе «Интер». В ноябре 2000-го года перешёл в «Спартак» Трнава. В сентябре 2001-го года подписал контракт с венгерским «Дьёром».

Летом 2003-го года вернулся в Словакию, что бы продолжить карьеру в одном из ведущих, на тот момент, клубов страны «Артмедиа» Братислава. Играя за «Артмедиу» стал вторым бомбардиром в чемпионате Словакии сезона 2003/04, забив 15 голов. 31 марта 2004-го года, в товарищеском матче против Австрии, дебютировал за национальную сборную.

Летом 2004-го года был арендован клубом «Ваккер» Бургхаузен, играющим во второй немецкой Бундеслиге. По окончании аренды подписал полноценный контракт. Несмотря на вылет команды в третий дивизион, продлил соглашение. За «Ваккер» Бургхаузен отыграл 87 матчей и забил 26 голов.

Смерть 
Крейчи погиб в результате ДТП в ночь на 26 мая 2007-го года около 5:40. На обратном пути из Мюнхена в Бургхаузен, не справившись с управлением, Марек вылетел с трассы и врезался в дерево. Он оказался заблокированным внутри автомобиля и погиб в огне. Дорога была перекрыта в течение трех часов. Причиной аварии было названо превышение скорости.

29 мая 2007-го «Ваккер» посмертно закрепил за игроком 11-й номер.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Интер» Братислава
Игроки ФК «Спартак» Трнава
Игроки ФК «Дьёр»
Игроки ФК «Петржалка»
Игроки ФК «Ваккер» Бургхаузен
Погибшие в автомобильных катастрофах